La dysharmonie évolutive, une catégorie de trouble mental dans la Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent (CFTMEA)
 La dysharmonie psychotique, une catégorie de trouble mental dans la CFTMEA

Voir aussi 
 Harmonie